El Retén kan syfta på:

Colombia 

 El Retén (kommun), Magdalena, 
 El Retén (ort), Magdalena,